Pabel ist:

Familienname folgender Personen:

 Angelika Pabel (* 1949), deutsche Bibliothekarin
 Helmut Pabel (* 1948), deutscher Mathematiker
 Hilmar Pabel (1910–2000), deutscher Fotojournalist
 Katharina Pabel (* 1969), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Reinhold Pabel (1915–2008), deutscher Autor und Buchantiquar

Außerdem:
 Erich Pabel Verlag, Rastatt, siehe Pabel-Moewig Verlag